Sezon 1972 Formuły 1 był 23. sezonem organizowanych przez FIA wyścigów Formuły 1. Rozpoczął się 23 stycznia 1972 i zakończył 8 października po dwunastu wyścigach.

Podsumowanie sezonu 
W 1972 roku Lotus ponownie skoncentrował się na podwoziu typu 72. Dzięki 25-letniemu brazylijskiemu kierowcy Émersonowi Fittipaldiemu Lotus zdobył mistrzostwo konstruktorów.

Wyniki

Grand Prix

Kierowcy

Konstruktorzy 

1972 w Formule 1